Nyest: a ragadozók rendjébe és a menyétfélék családjába tartozó állatfaj
 Neszt, egy korábbi elírásban Nyest: falu Szerbiában
 Nyest (heraldika): a heraldikában előforduló címerállat
 nyest.hu: Nyelv és Tudomány - tudományosan szórakoztató ismeretterjesztő portál